Lebende Ware ist der Titel folgender Filme:

 Lebende Ware, Alternativtitel von Gehetzte Frauen, deutscher Stummfilm (1927) von Richard Oswald 
 österreichischer Titel des deutsch-österreichischen Stummfilms Das Mädchenschiff (1929) von Robert Wohlmuth
 Lebende Ware (1966), deutscher Film von Wolfgang Luderer